Harold Lane est un nom pouvant désigner:

Harold Lane (1895-1972), rameur olympique britannique
Harold Lane (né en 1945), homme politique provincial canadien
, américain, homme politique du Kansas

Voir aussi

Lane, Harold